Die Mittergrathütten sind Selbstversorgerhütten in den Stubaier Alpen in Tirol. Sie liegen auf  westlich des Wintersportortes Kühtai, am Ausgang des Mittertals, einem hochalpinen Tal, auf einer Lichtung inmitten eines Zirbenwaldes. Die direkte Zufahrt zu den Hütten ist nicht möglich. Der Parkplatz befindet sich neben der Kühtaier Landesstraße, von dort wird das Gepäck auf Wunsch mittels Materialseilbahn nach oben transportiert. Der Anstieg dauert 20 bis 30 min und erfolgt über einen guten Fußweg. Ausschank ist keiner vorgesehen, die Mittergrathütten sind oft Ziel von Einkehr- oder Besinnungstagen und werden nur an Selbstversorger vermietet. Die Anlage besteht aus drei Gebäuden, der "Großen Mittergrathütte" mit 30 Betten, der "Kleinen Mittergrathütte" mit 8 Betten und der "Hemerwaldalm" mit 18 Betten.

Einzelnachweise 

Silz (Tirol)
Alpenhütte in Tirol
Stubaier Alpen